Quinta Avenida o Fifth Avenue es una importante calle de Manhattan, Nueva York

Fifth Avenue o '''Quinta Avenida puede también referirse a:
Quinta Avenida (Asunción), calle de Asunción, Paraguay.
Quinta Avenida (La Habana), calle de La Habana, Cuba.
Quinta Avenida (Managua), calle de Managua, Nicaragua.
Quinta Avenida (Pittsburgh)

Otros 
Transporte
Puede referirse a estas estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan:
Quinta Avenida (línea Broadway), en la Calle 59; de los trenes del servicio .
Quinta Avenida–Calle 53 (línea Queens Boulevard), en la Calle 53; de los trenes del servicio .
Quinta Avenida–Bryant Park (línea Flushing), en la Calle 42; de los trenes del servicio .
línea de la Quinta Avenida (elevada), línea demolida del Brooklyn–Manhattan Transit Corporation.
línea de la Quinta Avenida (superficie), una ruta de autobuses en Brooklyn, Nueva York.
Autobuses de la Quinta Avenida y la Avenida Madison, rutas de autobuses de Manhattan, Nueva York.
Quinta Avenida (Tranvía de San Diego), estación del tranvía de San Diego.